FTV puede hacer referencia a:

 Fashion TV, canal de televisión.
 Federación Tierra y Vivienda, organización social argentina.
 France Télévisions, red estatal de televisión francesa.
 Free viewpoint television
 First Time Videos, una red de sitios web para adultos.